Gröna hissen kan syfta på:

Gröna hissen (dryck) – en drink
Gröna hissen (pjäs) – den svenska titeln på pjäsen Fair and warmer av Avery Hopwood
Gröna hissen (film) – en svensk filmkomedi från 1944, baserad på Hopwoods pjäs
Gröna hissen (film, 1981) - en norsk komedifilm från 1981, regisserad av Odd-Geir Sæther

Se även
Oppåt med Gröna Hissen.